Ньянапоника Тхера, также Ньянапоника Махатхера (21 июля 1901, Ханау — † 19 октября 1994, Канди, рожд. Зигмунд Фенигер (Siegmund Feniger)) — буддийский монах, теоретик Тхеравады родом из Германии, живший в Шри-Ланке.

Ньянапоника Тхера — один из создателей Общества Буддийских Публикаций (Buddhist Publication Society)  , автор и комментатор многочисленных книг по Тхераваде, многие его ученики стали организаторами буддийских общин в западных странах, например, Бхиккху Бодхи. Труды Ньянапоники высоко ценились буддийскими монахами, он был одним из делегатов от Шри-Ланки на Шестом Буддийском Соборе в Рангуне.

Биография 
Ньянапоника Тхера родился в еврейской семье в Германии в 1901, его мирское имя Зигмунд Фенигер. Он получил классическое еврейское образование и проявил интерес к религии. Он стал работать в книжной торговле и заинтересовался буддизмом. В 1922 семья переехала в Берлин и он установил контакты с буддийской общиной. Во время преследования евреев в 1935 он бежал в Австрию, и сразу же стал выискивать возможности перебраться на Цейлон.

В 1936 он переехал в Шри-Ланку, где принял монашеские обеты у немецкого монаха Ньянатилока Тхеры (1878—1957). Во время войны он вместе со своим учителем был переправлен англичанами в лагерь Дияталава в северной Индии для «враждебных элементов». Это время он использовал для работ по переводу на немецкий язык палийского канона. В 1946 году он смог вернуться на Цейлон в Островную Обитель, в 1948 Цейлон объявил независимость, и в 1951 Ньянапоника принял цейлонское гражданство. Вместе со своим учителем он основал медитационный центр «Лесная Обитель» около Канди.

В 1958 он активно участвовал в создании Общества Буддийских Публикаций, где работал в качестве главного редактора до 1984, и президента до 1988.

Умер в 1994 в Лесной Обители в пригороде Канди, Шри-Ланка.

Основные публикации 
 Gruppierte Sammlung (Samyutta Nikaya) Buch II (17-21) und das ganze Buch III (22-34). ISBN 3-931095-16-9
 Angereihte Sammlung (Anguttara Nikaya) Herausgabe und Überarbeitung der Übersetzung von Nyanatiloka. ISBN 3-591-08218-X
 Der einzige Weg. Buddhistische Texte zur Geistesschulung in rechter Achtsamkeit. Aus dem Pâli und Sanskrit übersetzt und erläutert von Nyânaponika. ISBN 3-931095-04-5
 Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time (1998)
 Great Disciples of the Buddha : Their Lives, Their Works, Their Legacy (2003)
 The Heart of Buddhist Meditation (1973)
 Numerical Discourses of the Buddha (2000), with Bhikkhu Bodhi
 The Vision of Dhamma (2000)

Примечания

Литература 
 Onken, Kurt (Hrsg.): Des Geistes Gleichmaß. Gedenkschrift zum 75. Geburtstag. Christiani 1976. ISBN 3-931095-48-7
 Onken, Kurt (Hrsg.): Zur Erkenntnis geneigt. Gedenkschrift zum 85. Geburtstag. Christiani 1986. ISBN 3-931095-07-X
 Scharlipp, Matthias Nyanacitta (Hrsg.): Ein edler Freund der Welt. Nyanaponika Mahathera (1901-1994) Gedenkschrift zum 100. Geburtstag. Jhana 2002. ISBN 3-931274-21-7.
 Nyanaponika Mahathera: Geistestraining durch Achtsamkeit. 1970 (Besonders wertgeschätzt von Erich Fromm) ISBN 3-931095-02-9
 Nyanaponika Mahathera: Im Lichte des Dhamma. 1989. Hrsg. Kurt Onken. ISBN 3-931095-01-0.

Ссылки 
 accesstoinsight.org author bio 
 BPS’s «About Us» page
 Nyanaponika Mahathera: Geistestraining durch Achtsamkeit. Freie Version im Internet 
 
 Некролог, написанный Бхиккху Бодхи  Впервые опубликован в BPS Newsletter № 28 (3rd mailing, 1994)

Учителя буддизма
Буддизм в Германии
Персоналии:Буддизм